A 25-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 1 și 12 iulie 2009 la Belgrad în Serbia. 6.300 de sportivi-studenți din 145 de țări au participat în cadrul a 15 sporturi.

Sporturi

 Atletism
 Baschet
 Fotbal
 Gimnastică
 Înot
 Judo
 Polo pe apă
 Sărituri în apă
 Scrimă
 Taekwondo
 Tenis de câmp
 Tenis de masă
 Tir cu arcul
 Volei

Tabloul medaliilor

2009 în sport
2009
Universiada